Oliver Marach e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Luke Bambridge e Jonny O'Mara hanno battuto Marcus Daniell e Wesley Koolhof con il punteggio di 7-5, 7-68.

Teste di serie 

  Marc López /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Jack Sock /  Jackson Withrow (quarti di finale)

 Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (finale)
 Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Wildcard 

  Markus Eriksson /  André Göransson (primo turno)

 Elias Ymer /  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2018